Tambour peut désigner :
 Tambour, instrument de musique à percussion ;
 Un tambour est, par extension du nom de l'instrument, un musicien qui en joue, soit avec les mains nues, soit avec des baguettes.
 Tambour, support de stockage magnétique ;
 Tambour, partie inférieure d'un enrouleur de voile d'avant doté d'un magasin destiné à recevoir la bosse d'enrouleur. Il permet les manœuvres d'envoi ou pas de réduction de la voilure d'avant (foc ou génois).

Mécaniques 
 Tambour, en mécanique, pièce tournante en forme de cylindre creux fermé :
 Frein à tambour, système de freinage constitué d'une cloche ;
 Tambour, pièce d'un treuil permettant l'enroulement du câble ;
 Tambour, dans une machine à laver, désignant le réceptacle dans lequel les vêtements sont déposés.

Architecture 

 Porte tambour, entrée à double porte ayant fonction de sas, constituée d'un ensemble de portes vitrées tournant autour d'un axe commun central.
 Tambour d'église, sas en bois à l'intérieur, constitué de une ou deux paires de portes battantes généralement non face à face, et positionné en entrée latérale de la nef ou par paire de côté des grandes portes du portail.
 Tambour, pierre constitutive du fût d'une colonne.
 Tambour, construction cylindrique ou polygonale supportant, à sa base, un dôme ou une coupole. 
Tambours, terme québécois désignant les galeries (balcons) fermées, couvertes mais non chauffées, généralement situées à l'arrière des édifices d'habitation. Le tambour contribue à l'isolation thermique de l'édifice ; habituellement doté d'un escalier faisant communiquer les différentes galeries, il sert d'entrée arrière permettant d'accéder aux cuisines directement, et d'issue de secours en cas d'incendie. Son aménagement varie amplement : abondamment vitré, il s'apparente à un jardin d'hiver ; totalement ou presque totalement dépourvu de fenêtres, il sert de cagibi ou de local de rangement.

Militaire 
Dans les anciennes armées, le tambour est un musicien militaire de musique d'ordonnance ; il était chargé de transmettre les signaux et rythmer le pas cadencé par le roulement de son instrument. Il est évoqué dans la chanson traditionnelle : Trois jeunes tambours.

La commune de Cadenet (Vaucluse) entretient un Monument au Tambour d'Arcole en l'honneur d'André Estienne (1777-1838), tambour de l'armée de Bonaparte lors de la bataille du pont d'Arcole en 1796.

Littérature et cinéma 
 Le Tambour (1960), roman de Günter Grass ayant reçu le prix Nobel de littérature en 1999. Ce roman connaît une adaptation cinématographique en 1979 par Volker Schlöndorff
  (Der Trommler), conte des frères Grimm qui fait partie du recueil Contes de l'enfance et du foyer
 Le Crabe-tambour, livre et film de Pierre Schoendoerffer
 Les Tambours de la pluie (1970), roman de l'auteur albanais Ismail Kadare

Patronyme 
 Bernard Tambour (1952), judoka belge
 Clara Tambour (1891-1982), comédienne française
 Germaine Tambour (1903-1945), résistante française
 Madeleine Tambour (1908-1945), actrice française et une résistante française
 Yann Tambour, musicien français

Autres 
 Tambour de ville, crieur public qui faisait des annonces en jouant du tambour
 Tambour-major, sous-officier chargé de diriger une formation musicale militaire lors des défilés
 Tambour à broder, sert à tendre la toile sur laquelle la broderie va être réalisée, afin d'obtenir des points réguliers
 Tambour de crioula : danse brésilienne d'origine africaine
 Hôtel du Tambour, à Fontainebleau, en France.

Notes et références 

Homonymie